Konstantinbrücke 

 heißt die spätantike Konstantinbrücke  in Mysien; 
 die 310 unter  Konstantin I errichtete Römerbrücke in Köln wird auch Konstantinbrücke genannt.